Николай Окунев:
 Окунев, Николай Александрович (1788—1850) — генерал-лейтенант Русской императорской армии; военный писатель.
 Окунев, Николай Александрович (1857—1939) — основоположник ювенального суда и первый детский мировой судья в Российской империи, дед по материнской линии физика-теоретика Н. С. Крылова и юриста Бориса Сергеевича Крылова (1923—2013), прадед дипломата С. Б. Крылова, тесть юриста С. Б. Крылова.
 Окунев, Николай Львович (1885—1949) — русский искусствовед.